Застава M76 — снайперская винтовка, разработанная в Югославии на базе автомата Калашникова, адаптированного под более длинные и мощные винтовочные патроны 7,92×57 мм. За рубежом известна также как «M76 Yugo» (М76 Юго).

История 
Разработана на базе АК, серийно производилась на «Заводи Црвена Застава». Состоит на вооружении с 1976 года. Используется для вооружения армейских снайперов.

Конструкция 
Винтовка самозарядная, перезарядка происходит за счет отвода части пороховых газов из канала ствола. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора с постановкой его на два боевых упора. Несмотря на внешнее сходство с автоматом Калашникова, многие элементы М-76 пришлось изменить, чтобы приспособить её под мощный винтовочный патрон. По сравнению с автоматом, увеличены длина затворной коробки, её крышки и газоотводной трубки. Ударно-спусковой механизм куркового типа позволяет ведение огня только одиночными выстрелами.

Винтовка имеет длинный тяжелый ствол с четырьмя правыми нарезами (шаг нарезов составляет 240 мм) и щелевым пламегасителем по типу СВД. Питание патронами осуществляется из отъемного коробчатого магазина на десять патронов.

Органы управления стрельбой расположены аналогично автомату Калашникова.

Винтовка имеет механический секторный прицел с дальностью прицельной стрельбы до 1000 метров, одно деление прицела составляет 50 метров. На левой стороне ствольной коробки расположено крепление типа «ласточкин хвост» для установки оптических или ночных прицелов. Штатным является 4х-кратный оптический прицел № 2 (ON-2M1969) образца 1969 года.

Цевье, пистолетная рукоятка и приклад выполнены из дерева. На затыльнике приклада установлен упругий амортизатор.

На винтовку также могут быть установлены глушитель и стандартный штык-нож.

Варианты и модификации 
 Застава M91 — модификация под патрон 7,62×54 мм
 LKP M76 — коммерческий вариант под патрон 7,62×51 мм НАТО

Примечания

Литература 
 Pravilo poluautomatska snajperska puška 7.9 mm M76. Beograd, Savezni sekretarijat za narodnu odbranu; Generalštab JNA. 1982.

Ссылки 
 Снайперская винтовка Застава M76
 Sniper Central: Yugoslavia M-76
 описание Застава M76 на сайте world.guns.ru
 Застава M76 в разобранном виде
 Zastava M76 / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах)

Самозарядные винтовки Югославии
M76
Оружие по алфавиту
Появились в 1976 году
Снайперские винтовки Сербии
Семейство АК
Появились в 1970-е годы в Югославии
1976 год в Югославии